Karel I Robert van Hongarije
Karel II van Hongarije
Karel I van Oostenrijk (was tevens koning van Hongarije (Oostenrijk-Hongarije)